Abra ist das spanische Wort für Gebirgspass, Lichtung oder Öffnung. In dieser Bedeutung steht es für:

 Abra (Provinz), eine philippinische Provinz
 Abra (Fluss), ein Fluss auf den Philippinen
 El Abra, eine archäologische Fundstätte in Kolumbien 
 El Abra (Argentinien), ein Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 Abra (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Abra (Texas), nicht mehr existierender Ort in den Vereinigten Staaten
 Passhöhe in spanischsprachigen Ländern

Abra ist der Name folgender Personen:
 Abra von Poitiers (* um 339 oder ca. 342 in Poitiers, † 360 ebenda), Heilige

Außerdem steht Abra für:
 Abra (Spieleverlag), ein deutscher Verlag für Gesellschaftsspiele
 Abra (Bootstyp), Wassertaxis in Dubai
 Abra (Gattung), eine Muschelgattung
 M113 ABRA, das Artilleriebeobachtungsradar der Bundeswehr
 Beta-Amyloid-assoziierte Angiitis (amyloid-beta related angiitis), Entzündung von das Gehirn versorgenden Blutgefäßen

ABRA